Bad Blood (álbum), da banda Bastille, de 2013
"Bad Blood" (canção de Bastille)
"Bad Blood" (canção de Taylor Swift), de 2014
Batman: Bad Blood, filme de animação estadunidense
WWE Bad Blood, pay-per-view de luta livre profissional produzido pela WWE entre 1997 e 2004